Чемпионат Европы по боксу 2011 года прошёл в Анкаре (Турция) с 17 по 24 июня. Это был 39-й чемпионат Европы, организованный Европейской ассоциацией любительского бокса (EABA). Изначально местом проведения этого турнира была избрана столица Болгарии София, однако в марте 2011 года бюро исполнительного комитета Европейской конфедерации бокса приняло решение о переносе чемпионата в Анкару. В дальнейшем Федерация бокса Болгарии пыталась обжаловать это решение в Международном спортивном арбитражном суде, который в июне 2011 года признал перенос турнира необоснованным и обязал Европейскую конфедерацию бокса принести публичные извинения Федерации бокса Болгарии, а также оплатить все судебные издержки, связанные с этим делом. Тем не менее само решение о переносе чемпионата отменено не было, и он прошёл в Анкаре.

Медали

Общий зачёт 
(Жирным выделено самое большое количество медалей в своей категории; принимающая страна также выделена)

Медалисты

Примечания

Ссылки 
 Результаты соревнований

2011 год в боксе
Бокс
2011
Бокс
Международные соревнования по боксу в Турции
Бокс
бокс
Чемпионаты Европы в Турции